Doylestown puede referirse a los siguientes lugares:

Doylestown (Ohio), villa en el condado de Wayne en el estado estadounidense de Ohio.
Doylestown (Pensilvania), borough en el condado de Bucks, estado estadounidense de Pensilvania.
Doylestown (Wisconsin), villa en el condado de Columbia, estado estadounidense de Wisconsin.
Municipio de Doylestown (condado de Bucks, Pensilvania).